Lista odcinków serialu Na dobre i na złe.

Linki zewnętrzne 
Archiwalne opisy odcinków na stronie serialu w serwisie TVP
Najnowsze opisy odcinków na stronie serialu w serwisie TVP

Na dobre i na złe